Bolder ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Bolder (* 1980), englischer Fußballspieler
 Bob Bolder (* 1958), englischer Fußballtorhüter
 Cal Bolder (1931–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Hermann-Josef Bolder (1924–2022), deutscher Apotheker und Unternehmer
 Robert Bolder (1859–1937), englischer Schauspieler
 Sara Bolder, US-amerikanische Tontechnikerin und Filmproduzentin
 Trevor Bolder (1950–2013), englischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Boulder
 Bolter